Gruppe C ved EM i fodbold for kvinder 2022 bestod af Holland, Sverige, Portugal og Schweiz. Kampene blev afviklet fra den 9. til den 17. juli 2022.

Hold

Tabeloversigt

Kampe

Portugal - Schweiz

Holland - Sverige

Sverige - Schweiz

Holland - Portugal

Schweiz - Holland

Sverige - Portugal

Referencer

Eksterne henvisninger 

Gruppe C